Трой Боді (,  25 січня 1985, Портедж-ла-Прері) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 2002 року в ЗХЛ.

2003 року був обраний на драфті НХЛ під 278-м загальним номером командою «Едмонтон Ойлерс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 10 років, захищав кольори команд «Анагайм Дакс», «Кароліна Гаррікейнс», «Торонто Мейпл-Ліфс» та низки інших команд нижчих північноамериканських ліг.

Загалом провів 159 матчів у НХЛ.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Хокеїсти «Кароліна Гаррікейнс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти ліги Східного узбережжя
Задрафтовані «Едмонтон Ойлерс»